Плен:
 Плен — ограничение свободы лица, принимавшего участие в военных (боевых) действиях.

Персоналии 
 Плен, Жак (род. 1987) — люксембургский футболист, защитник.
 Плен, Карл Коппинг (1867—1945) — американский экономист.
 Плен, Павел Михайлович (1875—1918) — русский морской офицер, участник русско-японской и Первой мировой войны.

Топоним 
 Плен () — коммуна во Франции, регион Гранд-Эст, департамент Нижний Рейн, округ Мольсем, кантон Мюциг.
 Плен-От () — коммуна во Франции, регион Бретань, департамент Кот-д’Армор, округ Сен-Бриё, кантон Кентен.
 Ла-Плен () — коммуна во Франции, регион Земли Луары, департамент Мэн и Луара, округ Сомюр, кантон Шоле-2.

Гидроним 
 Плен () — река во Франции, правый приток реки Мёрт, бассейн реки Рейн.

В культуре 
 «Плен» — фильм Ролана Жоффе.

См. также 
 Вавилонский плен или Вавилонское пленение — период в библейской истории евреев.
 Авиньонское пленение пап
 Плён